Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2014—2015 — 30-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Вчетверте чемпіонський титул здобув клуб «Фольгоре/Фальчано».

Учасники

Регулярний сезон

Група А

Група B 

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|4 травня 2015

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|8 травня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|9 травня 2015

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 травня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 травня 2015

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 травня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|18 травня 2015

|}

Півфінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 травня 2015

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 травня 2015

|}

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино з футболу 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2014—2015
Сан-Марино
Сан-Марино